Ngoulemakong peut désigner :
 Ngoulemakong, une commune du Cameroun dans la région du Sud ;
 Ngoulemakong, un village du Cameroun situé dans le département du Haut-Nyong de la région de l'Est ;
 Ngoulemakong, un village du Cameroun dans la commune de Mengang ;
 Ngoulemakong, un village du Cameroun dans la commune de Nguelebok.

Voir aussi 
 Ngoulemekong